Илиян Йорданов е български футболист, полузащитник, който играе за Царско село (София). Той е роден на 3 април 1989 г. и е юноша на Ботев (Пловдив).

Статистика по сезони

Източници

Външни препратки 
 Профил на Йорданов в сайта soccerway.com
 Кариерата на Йорданов в Левски levskisofia.info

Български футболисти
Футболисти на Ботев (Пловдив)
Футболисти на ПФК Левски (София)
Футболисти на Локомотив (Пловдив)
Футболисти на Любимец
Футболисти на Верея (Стара Загора)
Футболисти на Царско село (София)
Български футболисти в Турция
Български футболисти в Сърбия
Родени в Пазарджик